Wutzsee bezeichnet

 einen See bei  Lindow (Mark)  im  Landkreis Ostprignitz-Ruppin, siehe Wutzsee (Lindow)
 einen See bei Liebenwalde im  Landkreis Oberhavel, siehe Wutzsee (Liebenwalde)